Mariusz Kowalski (ur. 1968) – polski geograf
 Mariusz Kowalski (ur. 1972) – polski siatkarz